Julvisa kan syfta på:

 Julvisa – en julpsalm av Zacharias Topelius diktad 1887, se ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt”
 Julvisa i Finnmarken – en dikt av Dan Andersson i Thorstein Bergmans tonsättning
 Liten julvisa – en julsång med text av Sigfrid Sköldberg-Pettersson: Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Se även
 Julmusik